Bobonaro steht für:

 Bobonaro, ein Ort in Osttimor
 Bobonaro (Suco), ein Suco in Osttimor
 Bobonaro (Verwaltungsamt), ein Verwaltungsamt in Osttimor
 Bobonaro (Gemeinde), eine Gemeinde in Osttimor